O nome Ravi Shankar é o nome de:

 Ravi Shankar (1920–2012) - musico e compositor indiano 
 Ravi Shankar Etteh - autor indiano
 Sri Sri Ravi Shankar (nasc. 1956) - líder espiritual e fundador da Fundação Internacional de Arte de Viver

Desambiguação